

События 
 Консулы Базилий Венантий Юниор и Флавий Целер.
 Император Анастасий дарит Хлодвигу диадему и одежды, надеясь сделать его своим союзником против остготов в Италии.
 Король франков Хлодвиг I перенёс свою столицу в город, который к тому времени уже назывался Парижем.
 Арелат осаждён бургундами и франками. Теодорих Великий направил в Галлию комита Иббу в помощь вестготам. Присоединение «Провинции» (Прованса) к Королевству остготов.
 Телеуты разбили жужаней. Хан Футу погиб.

Родились 
 Рин ап Майлгун, король Гвинеда (ум. 580)

См. также